Ралли Великобритании 1974 года (официально Lombard RAC Rally 1974) − седьмой этап чемпионата мира по ралли 1974 года, проходивший с 16 по 20 ноября. Это 30-е Ралли Великобритании в истории и второе в рамках чемпионата мира. Этап проходил на гравийном покрытии и был разделен на 84 спецучастка (шесть из которых позднее были отменены). На старт вышло 190 экипажей, до финиша добралось 83 из них.

Вторую подряд победу на Ралли Великобритании одержал финн Тимо Мякинен, а победитель 1971 года швед Стиг Блумквист занял второе место, одержав при этом вдвое больше побед на спецучастках. Замкнул тройку лучших и завоевал очередной подиум в сезоне итальянец Сандро Мунари, который лидировал на этапе на протяжении 10 спецучастков в начале соревнований.  

Немец Вальтер Рёрль впервые закончил гонку в очковой зоне.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1974 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1974 году